Tintin mon copain est un ouvrage de Léon Degrelle, paru en 2000 de façon confidentielle plusieurs années après son décès, survenu en mars 1994, aux prétendues « éditions du Pélican d'or », les éditeurs réels préférant rester anonymes afin d'éviter des poursuites judiciaires. Degrelle y affirme avoir inspiré le personnage de Tintin à Hergé. Cet ouvrage est surtout une autobiographie apocryphe de Léon Degrelle.

L'auteur utilise la notoriété d'Hergé et de ses personnages pour dire le mal qu'il pense de la démocratie et l'admiration qu'il porte au  Reich.

Originellement tiré à , l'ouvrage a été interdit de vente en Belgique et en France pour contrefaçon au droit d'auteur après une plainte des ayants droit, Moulinsart SA. Quelque 850 exemplaires du premier tirage auraient été saisis et détruits. Bien que l'ouvrage a été depuis réimprimé plusieurs fois, il fait l'objet d'un juteux marché spéculatif auprès des collectionneurs de Tintin et de Léon Degrelle grâce à sa rareté.

Voir aussi

Notes et références

Liens externes 
 « Degrelle se tintinise ! » sur naufrageur.com
 « Le mythe Tintin » : interview de l'historien belge Alain Colignon sur les liens entre Degrelle et Tintin

Tintin
Essai paru en 1992
Histoire de la Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale
Rexisme
Autobiographie belge